Wairarapa ist der Name

 einer landschaftlichen Region im Süden der Nordinsel Neuseelands, siehe Wairarapa
 South Wairarapa District ist ein Distrikt in dieser Gegend in der Region Wellington
 Wairarapa Fault ist eine geologische Verwerfung in dieser Landschaft
 das Wairarapa-Erdbeben von 1855 war eine Naturkatastrophe, die das Aussehen dieser Landschaft veränderte
 eines Sees in Neuseeland, siehe Lake Wairarapa
 eines neuseeländischen Passagierschiffs, das 1882 in Dienst gestellt wurde, siehe Wairarapa (Schiff)
 einer Schneckengattung aus der Familie Drilliidae, siehe Wairarapa (Gattung)